Cinq-Juin ou V-Juin ou 5-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

 5 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places, de pays ou de régions francophones, contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page Juin (odonymie).

Graphies en langue étrangère

Œuvres artistiques

Notes et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
05